Die Abkürzung CZM steht für:
 Cozumel International Airport (IATA-Code)
 Carl Zeiss Meditec

CZM